Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 112-es, továbbá 112A jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 112-es busz (Baja)megszűnt

 112-es busz (Budapest)
 112A busz (Budapest, 1971–1976)megszűnt

 112-es busz (Eger)

 112-es busz (Kecskemét)megszűnt